Рушев (Рушева) — русская фамилия.

Известные носители 
 Рушев, Николай Константинович (19181975) — русский советский театральный художник, отец Нади Рушевой, супруг Н.С.Ажикмаа-Рушевой.
 Рушева, Надежда Николаевна (19521969) — советский художник-график.
 Ажикмаа-Рушева, Наталья Дойдаловна (1926—2015) — советская тувинская балерина, мать Нади Рушевой, супруга Н.К.Рушева.
 Рушев, Юрий Степанович — главный инженер проектов «Минскпроект», лауреат Государственной премии Республики Беларусь (за автовокзал «Московский»).